Minimum (lat. minimum „das Kleinste“) steht für:
 unterer Extremwert einer Funktion
 kleinster Wert aus einer geordneten Menge, siehe größtes und kleinstes Element
 bei der Überlagerung von Wellen, der Ort mit der geringsten Amplitude in seiner Umgebung, siehe Interferenz (Physik)
 Minim (Minimum), eine Maßeinheit des Raumes
 Minimum (Manga), eine japanische Manga-Reihe

Siehe auch:

 Minimal
 Maximum
 Tiefpunkt
 Tiefststand